Pimpinella anthriscoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Pimpinella anthriscoides ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. a. anthriscoides
 P. a. cruciata

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
anthriscoides